Cincinnati Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourtbaner i Lindner Family Tennis Center i Mason, Ohio, USA i perioden 13. - 21. august 2022. Det var den 121. udgave af Cincinnati Open, og turneringen blev afviklet under navnet Western & Southern Open som følge af et sponsorat fra Western & Southern Financial Group. Turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour Masters 1000, og den indgik i WTA Tour 2022 i kategorien WTA 1000.

Herresingletitlen blev vundet af Borna Ćorić, som vandt sin første ATP Tour Masters 1000-titel i karrieren og sin første titel på ATP Tour siden han vandt i Halle i 2018. Og med en rangering som nr. 152 på ATP's verdensrangliste blev han den lavest rangerede vinder af en Masters 1000-titel. I finalen besejrede han Stefanos Tsitsipas med 7-6(0), 6-2 på en time og 57 minutter, hvorved han sikrede sig sin tredje turneringssejr på ATP Tour. Resultaterne medførte, at han avancerede til 29.-pladsen på ATP's verdensrangliste og sikrede sig en seedning til US Open, der startede en uge senere.

I damesingleturneringen vandt kvalifikanten Caroline Garcia titlen. Hun var den første kvalifikant nogensinde i en WTA 1000-finale, og hun var i sin første WTA 1000-finale siden 2017. I finalen vandt hun med 6-2, 6-4 over Petra Kvitová, der var i sin 12. finale på WTA 1000-niveau. Turneringssejren var Garcias 10. i single på WTA Tour – den tredje i sommeren 2022 – og medførte, at hun hoppede 18 pladser frem på WTA's verdensrangliste til en placering som nr. 17. Serena Williams spillede sin sidste turnering på WTA Tour, inden hun kort efter stoppede karrieren ved US Open 2022, og tabte i første runde til Emma Raducanu.

Rajeev Ram og Joe Salisbury sikrede sig doubletitlen med en sejr på 7-6(4), 7-6(5) over Tim Pütz og Michael Venus. Det topseedede par vandt dermed deres anden Master 1000-turnering i 2022 efter at de tidligere på året havde vundet Monte-Carlo Masters. Ram og Salisbury vandt deres syvende titel som makkere. Det var Rajeev Rams 24. doubletitel på ATP Tour, mens Salisbury vandt sin 10. ATP-titel i double.

Damedoubleturneringen blev vundet af Ljudmyla Kitjenok og Jeļena Ostapenko, som i finalen besejrede Nicole Melichar-Martinez og Ellen Perez med 7-6(5), 6-3. Kitjenok og Ostapenko vandt dermed deres anden turneringssejr, siden de indledte deres samarbejde i begyndelsen af 2022, da de tidligere på året vandt deres første titel ved Birmingham Classic. Sejren var Kitjenoks syvende WTA-titel i double, mens Ostapenko vandt sin sjette doubletitel i karrieren på WTA Tour. Melichar-Martinez og Perez var i en WTA 1000-finalen for anden uge i træk, eftersom de ugen før også havde tabt finalen i Toronto.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Cincinnati Open 2022 androg $ 8.808.130, der fordelte sig med $ 6.280.880 til mændenes rækker og $ 2.527.250 til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 44 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 4. juli 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. 4 af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 40 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 18. juli 2022 (fire uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 3 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. 4 af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Western & Southern Open 
 ATP Tour - Cincinnati 2022 
 WTA - Cincinnati 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022